|-
| 122501 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122502 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122503 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122504 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122505 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122506 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122507 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122508 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122509 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122510 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122511 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122512 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122513 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122514 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122515 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122516 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122517 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122518 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122519 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122520 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122521 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122522 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122523 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122524 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122525 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122526 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122527 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122528 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122529 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122530 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122531 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122532 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122533 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122534 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122535 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122536 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122537 - ||  || 20 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122538 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122539 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122540 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122541 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122542 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122543 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122544 - ||  || 26 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122545 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122546 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122547 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122548 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122549 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122550 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122551 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122552 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122553 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122554 - ||  || 25 august 2000 ||  || 
|-
| 122555 - ||  || 28 august 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 122556 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122557 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122558 - || 2000 RA || 1 septembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 122559 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122560 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122561 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122562 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122563 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122564 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122565 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122566 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122567 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122568 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122569 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122570 - ||  || 3 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 122571 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122572 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122573 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122574 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122575 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122576 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122577 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122578 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122579 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122580 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122581 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122582 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122583 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122584 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122585 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122586 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122587 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122588 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122589 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122590 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122591 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122592 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122593 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122594 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122595 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122596 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122597 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122598 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122599 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122600 - ||  || 5 septembrie 2000 ||  || 
|-